Toprak (türkisch für „Erdboden“) ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Toprak Razgatlıoğlu (* 1996), türkischer Motorradrennfahrer

Familienname 
 Ahmet Toprak (* 1970), deutscher Pädagoge und Autor
 Ali Ertan Toprak (* 1969), Vorsitzender des Dachverbands der Kurden in Deutschland (KGD), ehemaliger Generalsekretär der Alevitischen Gemeinde in Deutschland
 Cigdem Toprak (* 1987), deutsche Journalistin
 Halis Toprak (1938–2016), türkischer Unternehmer und Manager
 Harun Toprak (* 1987), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mehmet Emin Toprak (1974–2002), türkischer Schauspieler
 Menekşe Toprak (* 1970), deutsch-türkische Kulturjournalistin, Autorin und literarische Übersetzerin
 Ömer Toprak (* 1989), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Özkan Toprak (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Pınar Toprak (* 1980), türkische Komponistin

Kunstfigur 
 Sinan Toprak ist der Unbestechliche, ehemalige deutsche Fernsehserie

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname